



Municipalités

 São Francisco est une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 São Francisco est une municipalité de l'État de la Paraíba ;
 São Francisco est une municipalité de l'État du Sergipe ;
 São Francisco est une municipalité de l'État de São Paulo ;
 São Francisco do Conde est une municipalité de l'État de Bahia ;
 São Francisco de Goiás est une municipalité de l'État de Goiás ;
 São Francisco do Brejão est une municipalité de l'État du Maranhão ;
 São Francisco do Maranhão est une municipalité de l'État du Maranhão ;
 São Francisco de Sales est une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 São Francisco do Glória est une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 São Francisco do Pará est une municipalité de l'État du Pará ;
 São Francisco do Piauí est une municipalité de l'État du Piauí ;
 São Francisco de Itabapoana est une municipalité de l'État de Rio de Janeiro ;
 São Francisco do Oeste est une municipalité de l'État du Rio Grande do Norte ;
 São Francisco do Guaporé est une municipalité de l'État du Rondônia ;
 São Francisco do Sul est une municipalité de l'État de Santa Catarina.

Autres toponymes
  est un quartier historique de la municipalité du Curitiba ;
 Le Rio São Francisco est le grand fleuve brésilien du Nordeste.

Voir aussi

Autres langues

 En français,  et  pour les personnages éponymes.

Sao Francisco